Dirty Rotten LP é o primeiro álbum de estúdio da banda D.R.I. só que relançado junto com o EP Violent Pacification e acrescentado com faixas bônus. A música Blockhead é considerada o primeiro grindcore já feito por uma banda.

Faixas
 "I Don't Need Society"
 "Commuter Man"
 "Plastique"
 "Why"
 "Balance of Terror"
 "My Fate To Hate"
 "Who Am I"
 "Money Stinks"
 "Human Waste"
 "Yes Ma'am"
 "Dennis' Problem"
 "Closet Punk"
 "Reaganomics"
 "Running Around"
 "Couch Slouch"
 "To Open Closed Doors"
 "Sad To Be"
 "War Crimes"
 "Busted"
 "Draft Me"
 "F.R.D.C."
 "Capitalist Suck"
 "Misery Loves Company"
 "No Sense"
 "Blockhead"
 "Violent Pacification"
 "Snap"
 "The Explorer"

Participações
 Kurt Brecht - vocal
 Spike Cassidy - guitarra
 Dennis Johnson - baixo
 Josh Pappé - baixo
 Eric Brecht - bateria

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de estreia de 1983
Álbuns de hardcore punk